El término cerda puede hacer referencia a:
 La marta o cerda, la hembra del cerdo (animal doméstico).
 Cerda, localidad de la provincia de Palermo (Italia).
 Las cerdas, un tipo de plumas.

Asimismo, puede referirse a las siguientes personalidades, de apellido Cerda:
 Emmanuel Cerda (n. 1987), futbolista mexicano.
 Guillermo Cerda (n. 1984), futbolista mexicano.
 Ildefonso Cerdá (1815-1876), ingeniero, urbanista, jurista, economista y político español.
 Manuel Cerda Campos (1798-1871), político chileno.
 Pablo Cerda (n. 1980), actor, director y guionista chileno.
 Pedro Aguirre Cerda (1879-1941), político, abogado y educador chileno.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personalidades, de apellido de la Cerda:
 Alfonso de la Cerda, llamado «el Desheredado» (1270-1333), hijo mayor del Fernando de la Cerda y de su esposa, Blanca de Francia.
 Alfonso de la Cerda «el de España» (1289-1327), hijo del anterior.
 Fernando de la Cerda (1255-1275), infante de la Corona de Castilla, hijo primogénito de Alfonso X y de su esposa, la reina Violante de Aragón.
 Fernando de la Cerda (1275-1322), miembro de la realeza castellana, hijo del anterior.

Enlaces externos